Кристиан Трайчев Димитров (; род. 27 февраля 1997, Пловдив, Болгария) — болгарский футболист, защитник хорватского Хайдука и национальной сборной Болгарии.

Карьера

Клубная карьера 
Летом 2013 года Кристиан Димитров присоединился к юниорской команде пловдивского «Ботева», после чего прошёл всю систему Академии клуба. За основной состав «Ботева» Димитров дебютировал 13 марта 2016 года, выйдя на замену на 81-й минуте игры чемпионата против «Черно Моря». Свой первый гол забил в последнем туре сезона 2015/16, принеся на 87-й минуте победу своей команде над «Лудогорцем». Начиная со следующего сезона игрок стал периодически попадать в основной состав «Ботева» и 8 июня 2017 года подписал новый двухлетний контракт с клубом.

В феврале 2018 года Димитров был отдан в аренду до конца сезона в клуб второго болгарского дивизиона «Монтана», за который провёл 13 игр и забил 1 мяч.

По возвращении в июне 2018 года в «Ботев» Димитров стал одним из основных центральных защитников клуба, регулярно попадая в основной состав. 24 апреля 2019 года в полуфинале Кубка Болгарии против софийского ЦСКА на последней минуте встречи он забил гол, доведя счёт до 3:3, позволивший «Ботеву», оставшемуся к тому моменту на поле вдевятером, выйти в финал по сумме двух матчей.

В феврале 2020 года стало известно о том, что Кристиан Димитров подписал контракт на 2,5 года с хорватским «Хайдуком».

Карьера в сборной 
Дебют Кристиана Димитрова за сборную Болгарии состоялся 7 июня 2019 года: он отыграл все 90 минут отборочного матча к чемпионату Европы 2020 против Чехии. Уже спустя три дня, выйдя в перерыве встречи против Косово, он смог отличиться первым забитым голом за национальную команду.

Голы за сборную Болгарии

Достижения

Командные 
 Ботев (Пловдив)
 обладатель Кубка Болгарии: (1) 2016/17
 обладатель Суперкубка Болгарии: (1) 2017/18

Индивидуальные 
 лучший защитник чемпионата Болгарии 2018/19

Примечания 

Игроки ФК «Ботев» Пловдив
Игроки ФК «Монтана»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки сборной Болгарии по футболу (до 21 года)
Футболисты Болгарии